Der deutsche Landkreis Mies bestand in der Zeit zwischen 1938 und 1945. Er umfasste am 1. Januar 1945 acht Städte:
 Kladrau
 Mies
 Nürschan
 Staab
 Tschernoschin
 Tuschkau
 Wiesengrund
 Wscherau
und 129 weitere Gemeinden. Am 17. Mai 1939 hatte der Landkreis 68.513 Einwohner. Nach Kriegsende wurde das Gebiet wieder Teil der Tschechoslowakei, die Deutschen wurden aufgrund der Beneš-Dekrete vertrieben. Am 22. Mai 1947 hatten die Orte zusammen 54.022 Einwohner.

Verwaltungsgeschichte

Tschechoslowakei / Deutsche Besatzung 
Vor dem Münchner Abkommen vom 29. September 1938 gehörte der politische Bezirk Stříbro zur Tschechoslowakei.

In der Zeit vom 1. bis 10. Oktober 1938 besetzten deutsche Truppen das Sudetenland. Der politische Bezirk Stříbro trug fortan die frühere deutsch-österreichische Bezeichnung Mies. Er umfasste die Gerichtsbezirke Dobrzan, Mies, Stab und Tuschkau. Seit dem 20. November 1938 führte der politische Bezirk Mies die Bezeichnung „Landkreis“. Er unterstand bis zu diesem Tage dem Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst Walther von Brauchitsch, als Militärverwaltungschef.

Deutsches Reich 
Am 21. November wurde das Gebiet des Landkreises Mies förmlich in das Deutsche Reich eingegliedert und kam zum Verwaltungsbezirk der Sudetendeutschen Gebiete unter dem Reichskommissar Konrad Henlein. Sitz der Kreisverwaltung wurde die Stadt Mies.

Ab dem 15. April 1939 galt das Gesetz über den Aufbau der Verwaltung im Reichsgau Sudetenland (Sudetengaugesetz). Danach kam der Landkreis Mies zum Reichsgau Sudetenland und wurde dem neuen Regierungsbezirk Eger zugeteilt.

Zum 1. Mai 1939 wurde eine Neugliederung der teilweise zerschnittenen Kreise im Sudetenland verfügt. Danach blieb der Landkreis Mies im Wesentlichen in seinen bisherigen Grenzen erhalten. Hinzu traten aber noch:
 der Gerichtsbezirk Pilsen, soweit er in das Deutsche Reich eingegliedert worden war,
 die Gemeinden Hurkau und Zahradka vom Gerichtsbezirk Manetin, früherer politischer Bezirk Kralovice.

Bei diesem Zustand blieb es bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs.

Tschechische Republik 
Nach 1945 gehörte das Gebiet wieder zur Tschechoslowakei und seit 1993 zur Tschechischen Republik.

Landräte 
 1939: Anton Seidenspinner
 1939–1945: Frank

Kommunalverfassung 
Bereits am Tag vor der förmlichen Eingliederung in das Deutsche Reich, nämlich am 20. November 1938, wurden alle Gemeinden der Deutschen Gemeindeordnung vom 30. Januar 1935 unterstellt, welche die Durchsetzung des Führerprinzips auf Gemeindeebene vorsah. Es galten fortan die im bisherigen Reichsgebiet üblichen Bezeichnungen, nämlich statt:
 Ortsgemeinde: Gemeinde,
 Marktgemeinde: Markt,
 Stadtgemeinde: Stadt,
 Politischer Bezirk: Landkreis.

Ortsnamen 
Es galten die bisherigen Ortsnamen weiter, und zwar in der deutsch-österreichischen Fassung von 1918. Die Stadt Dobrzan erhielt allerdings den frei erfundenen Namen Wiesengrund.

Gemeinden 
Tschechische Namen sind in Klammern genannt. Wenn es sich um diese Zeit um eine Stadt oder um ein Dorf handelte, ist dieses ebenso vermerkt.

Literatur 
 Karl Storch: Sagen des Kreises Mies. Gesammelt von Karl Storch. Selbstverlag „Heimatkreis Mies-Pilsen“, Dinkelsbühl 1958.
 Anton Herzig (†), Siegfried Dolleisch: Die Gemeinden des Landkreises Mies. Ihre Geschichte bis 1945 und das Schicksal ihrer deutschen Bevölkerung. Selbstverlag „Heimatkreis Mies-Pilsen“, Dinkelsbühl 2008, ISBN 978-3-9812414-0-2.

Siehe auch 
 Bezirk Mies

Weblinks 
 Landkreis Mies Verwaltungsgeschichte und die Landräte auf der Website territorial.de (Rolf Jehke), Stand 31. August 2013.
 
 Liste der Gemeinden mit deutschen und tschechischen Namen
 Tschechische Webseite mit deutschen und tschechischen Namen

Einzelnachweise 

Mies
Gegründet 1938
Aufgelöst 1945
Stříbro